Hren je lahko:
 hren, trajno zelišče
 Hren, pogost priimek v Sloveniji